Картлија има више значења:

 </small>
 Унутрашња Картлија, регија у Грузији
 Доња Картлија, регија у југоисточној Грузији
 Краљевина Картлија, грузијска краљевина у периоду од 1466/84. до 1762. године
 Краљевина Картлија-Кахетија
  (Мајка Картлија), споменик у Тбилисију, Грузија